El término Mai puede referirse a:

Lugares
 Moscovski Aviatzionni Institut o (MAI), universidad rusa situada en Moscú dedicada al estudio de todo lo referente a la industria aeroespacial.
 Chiang Mai, Universidad de Chiang Mai y Provincia de Chiang Mai, capital de provincia, universidad y provincia de Tailandia, respectivamente.
 Mai-Ndombe, provincia de la República Democrática del Congo.

Música
 Mai, álbum de la cantante japonesa Eri Sugai.
 Mai Dire Mai, álbum de la cantante italiana Anna Tatangelo.

Personas
 Mai Neng Moua, escritora laoestadounidense.
 Mai Meneses, cantante y compositora española.
 Mai Hoshimura, cantautora y compositora japonesa.
 Mai Kuraki, cantante de pop japonesa.
 Mai Matsumuro, cantante japonesa.
 Mai Nakahara, seiyū japonesa.
 Mai Aizawa, seiyū japonesa.
 Mai Kadowaki, seiyū japonesa.
 Miquel Mai, político, erasmista y mecenas catalán de la primera mitad del siglo XVI.
 Angelo Mai, religioso y filólogo italiano.
 Mai Zetterling, actriz, directora y productora de cine, guionista, documentalista y escritora sueca.

Multimedias
 Mai-HiME, serie de anime.
 Mai-Otome, serie de anime.
 Shu Mai, personaje de Star Wars.
 Mai, personaje de Dragon Ball, secuaz de Pilaf.
 Mai Tokiha, personaje de la serie de manga y anime Mai-HiME y Mai-Otome.
 Mai, personaje de Avatar: la leyenda de Aang.
 Mai Shiranui, personaje de los videojuego de luchas Fatal Fury y King of Fighters de SNK.

Otros usos
 MAI, Código ISO 639 del idioma maithili.
 Mai-Mai, utilizado para referirse a los distintos grupos de milicianos de la República Democrática del Congo.
 Mai o may, nombre coloquial en España para un porro.